Колонија Буенависта има више значења:

 Колонија Буенависта (Каричи), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Колонија Буенависта (Лерма), насеље у савезној држави Мексико у Мексику
 Колонија Буенависта, Ел Чорито (Арио), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Колонија Буенависта, Лас Трампас (Мадеро), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Колонија Буенависта (Пуенте де Истла), насеље у савезној држави Морелос у Мексику
 Колонија Буенависта (Ебано), насеље у савезној држави Сан Луис Потоси у Мексику
 Колонија Буенависта, Лас Хосефинас (Тезонапа), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Колонија Буенависта (Калера), насеље у савезној држави Закатекас у Мексику
 Колонија Буенависта (Гвадалупе), насеље у савезној држави Закатекас у Мексику
 Колонија Буенависта (Виља Гарсија), насеље у савезној држави Закатекас у Мексику